A Csibeosztag (eredeti cím: The Chicken Squad) 2021 és 2022 között vetített amerikai 3D-s számítógépes animációs kalandsorozat, amelyet Tom Rogers alkotott.

Amerikában 2021. május 14-én a Disney Junior, míg Magyarországon a Disney+ mutatta be 2022. június 22-én.

Ismertető 
A három csibe testvér Csudi, Csipetke és Csöpi és mentoruk, Tuti kapitány, egy nyugdíjas kutató-mentőkutya csapatmunkával és gondolkodással oldják meg a problémákat.

Szereplők

Főszereplők

Mellékszereplők

Magyar változat 
 Főcím: Pál Tamás
 Főcímdal: Csuha Bori, Szabó Máté
 Magyar szöveg: Vajda Evelin
 Dalszöveg: Cseh Dávid Péter
 Hangmérnök: Salgai Róbert
 Vágó: Házi Sándor, László László
 Gyártásvezető: Kablay Luca
 Zenei rendező: Császár-Bíró Szabolcs
 Szinkronrendező: Molnár Ilona
 Produkciós vezető: Orosz Katalin

A szinkront az SDI Media Hungary készítette.

Epizódok

Jegyzetek

További információk 

2021-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
Amerikai számítógépes animációs sorozatok
Televíziós kalandsorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
A Disney Junior saját gyártású műsorai
2022-ben befejezett amerikai televíziós sorozatok